Bong – oggetto usato per fumare
Contea di Bong – contea della Liberia

Persone
Ernest Bong (1984) – calciatore vanuatuano
Gaëtan Bong (1988) – calciatore camerunese con cittadinanza francese
Richard Bong (1920-1945) – militare e aviatore statunitense
Bong Joon-ho (1969) – regista e sceneggiatore sudcoreano
Bong Tae-gyu (1981) – attore sudcoreano